Глубо́кий — русская фамилия и топоним.
 Глубокий, Пётр Сергеевич (род. 1947) — российский оперный певец (бас), вокальный педагог, профессор Московской консерватории.

Населённые пункты

Россия 
 Глубокий — станция в Сковородинском районе Амурской области.
 Глубокий — посёлок в Устьянском районе Архангельской области.
 Глубокий — посёлок в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Глубокий — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Глубокий — посёлок городского типа, административный центр Каменского района Ростовской области.
 Глубокий — посёлок в Сергиевском районе Самарской области.
 Глубокий — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Глубокий — хутор в Советском районе Ставропольского края.
 Глубокий — до 1961 года название посёлка Магна в Ики-Бурульском районе Калмыкии.

Украина 
 Глубокий — посёлок городского типа в Брянковском городском совете Луганской области.

Реки 
 Глубокий — река в Архангельской области, приток реки Устья.
 Глубокий — река в Томской области, приток Омелича.
 Глубокий — река, приток Рапины.
 Глубокий — река, приток Чапы.
 Глубокий — река, приток Бухты.
 Глубокий — река, приток Чемлемемели.
 Глубокий — река, приток Ульбеи.
 Глубокий — река, приток Арки.
 Глубокий — река, приток Сергачей.
 Глубокий — река, приток Геткана.
 Глубокий — река, приток Муты.
 Глубокий — река, приток Бичи.
 Глубокий — река, приток Уссури.
 Глубокий — ручей в Карелии, приток Мягреки.

См. также 
 
 Глубокий Овраг
 Глубокий Поток
 Глубокий Рог
 
 
 
 Кордон Глубокий Ручей
 Глубокая
 Глубокие
 Глубокое
 Глубочка